Pojem „Olovnice“ či „olovnice“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Olovnice – přístroj sloužící k určování svislého směru a měření svislých vzdáleností
Název sídla:
 Olovnice (okres Mělník) – obec v okrese Mělník ve Středočeském kraji
 Olovnice (nádraží) – železniční stanice na trati Kralupy nad Vltavou – Louny